Nature Structural & Molecular Biology (до 2003 года носил название Nature Molecular Biology) — научный журнал, издаваемый Nature Publishing Group с 1994 года и посвящённый последним достижениям в области структурной и молекулярной биологии.

В 2012 году журнал обладал импакт-фактором 11,902, что является наивысшим показателем для биофизических журналов и одним из самых высоких показателей для журналов в области биохимии, молекулярной и клеточной биологии.

В 2009 году вошёл в Список 100 самых влиятельных журналов биологии и медицины за последние 100 лет.

О журнале 
Журнал публикует статьи, посвящённые последним достижениям в области структурной и молекулярной биологии. Основные направления исследований, представленные в журнале, включают в себя:
 Структура и функции белков, нуклеиновых кислот и других макромолекул
 Структура и функции многокомпонентных комплексов
 Репликация, репарация и рекомбинация ДНК
 Структура и реконструкция хроматина
 Транскрипция
 Процессинг РНК
 Трансляция
 Регуляция транскрипции и трансляции
 Функции некодирующей РНК
 Свёртывание, обработка и деградация белков
 Сортировка белков и РНК
 Передача сигналов и внутриклеточная сигнализация
 Мембранные процессы
 Белки на поверхности клетки и межклеточное взаимодействие
 Молекулярные основы болезней

Примечания

Ссылки 
 

Биологические журналы
Журналы ВАК Минобрнауки России
Журналы Nature
Журналы, появившиеся в 1994 году